Бе́ньямин () — немецкая фамилия и имя, производное от библейского Биньямин.

Фамилии и имя 
 Беньямин, Антон (1860—1939) — издатель, один из самых богатых мужчин своего времени.
 Беньямин, Вальтер (1892—1940) — немецкий философ.
 Беньямин, Ласло (1915—1985) — венгерский поэт.
 Беньямин, Эмилия (1881—1941) — издательница, одна из самых богатых женщин своего времени.
 Хенрикс, Беньямин (род. 1997) — немецкий футболист.

См. также 
 Бенджамин
 Бенжамен
 Дом Беньяминов